Fronda puede referirse a:

 Fronda, ornamentación arquitectónica característica del estilo gótico.
 La Fronda, periódico aparecido en Buenos Aires en 1919 fundado por Francisco Uriburu (hijo).
 Fronda, la única hoja grande que presentan los helechos o esporófitos.
 La Fronda, serie de movimientos de insurrección ocurridos en Francia en el siglo XVII.

Notas y referencias